Municipio de Bennington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bennington (condado de Marshall, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Bennington (condado de Black Hawk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Black Hawk.
 Municipio de Bennington (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Bennington (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Shiawassee.
 Municipio de Bennington (condado de Mower, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mower.
 Municipio de Bennington (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Bennington (condado de Morrow, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morrow.